Brécy (Aisne)
 Brécy (Cher)
ook:
Brécy-Brières,  Ardennes